Diamond in the Rough – album di Jessi Colter del 1976
 Diamond in the Rough – singolo degli Airbourne del 2007